2. сезона Европске лиге у одбојци за жене у организацији ЦЕВ-а одржана је од 5. јуна до 25. јула 2010. Након такмичења по групама одиграно по четвороструком лига систему (свако са сваким 4 утакмице), које је одиграно од 5. јуна до 18. јула, у завршну фазу квалификовале су се три екипе из две групе квалификација, као и репрезентација Турске, земља домаћин финалног турнира. Финални турнир је одржан 24. и 25. јула, у Анкари у Турској.

Титулу брани победник прве сезоне Европске лиге 2009. Одбојкашка репрезентација Србије

Земље учеснице 
Осам земаља учесница биле су подељене у две групе по четири.

Резултати

Група А

Табела групе А

Група Б 

-* Четири утакмице између Турске и Израела, ЦЕВ је прогласио са по 3:0 у корист домаћина, због напете политичке ситуације између две земље.

Табела групе Б

Финални турнир

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде

Спољашње везе 
 Званични сајт ЦЕВа

Европска лига у одбојци
Одбојка у Турској
Одбојка у 2010.